Laa steht für:
 Laa an der Thaya, Stadt in Niederösterreich
 Laa an der Tulln, Ortsteil von Neulengbach, Niederösterreich
 Laa (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Laa (Gemeinde Premstätten), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Laâ steht für:
 Laâ, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gave de Pau

laa steht für:
 Südliches Subanon (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters Subanon, austronesische Sprache der Subanen auf der Halbinsel Zamboanga von Mindanao, Philippinen

LAA steht für:
 Länderausschuss für Atomkernenergie in Deutschland
 Landesarbeitsamt, siehe Bundesagentur für Arbeit #Regionaldirektionen
 Left Atrial Appendage, das linke Vorhofohr des Herzens, siehe Herzohr
 Lehramtsanwärter, siehe Lehramtsreferendariat
 Locally Administered Address in Computernetzwerken
 Los Angeles Angels, US-amerikanisches Baseballteam
 Lamar Municipal Airport (Colorado) (IATA-Code), Flughafen von Lamar (Colorado), Colorado
 Libyan Airlines (ICAO-Code), libysche Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Erlaa (Begriffsklärung)
 Laaer Berg
 Oberlaa
 Unterlaa
 Lah
 Laah
 Maria Laach

Abkürzung